SCN (SportCanal) foi um canal de desporto que teve a sua emissão experimental e única emissão na ZON TVCabo e na TVTEL no dia 27 de Novembro de 2008 das 19h00 às 22h00 com o jogo de futebol Olympiakos x Benfica.

Fonte da informação
Fóruns ZON

Ligações externas
SCN

NOS
Canais de televisão fundados em 2008